Zevgolatió kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Zevgolateió, kommunhuvudort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Zevgolatió (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar